Dywizje piechoty Cesarstwa Niemieckiego
 Dywizje piechoty III Rzeszy
 Dywizje piechoty RFN/ Bundeswehry
 Dywizje piechoty NRD/ Nationale Volksarmee/ Narodowej Armii Ludowej